Varios aeropuertos llevan el nombre de Simón Bolívar:
 el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar en Caracas, Venezuela;
 el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Santa Marta, Colombia;
 el Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo en Guayaquil, Ecuador, anteriormente Aeropuerto Internacional Simón Bolívar.